HV DESK, een handbalvereniging uit Kaatsheuvel
 VV DESK, een amateurvoetbalvereniging uit Kaatsheuvel